West Side Story kan syfta på:

 West Side Story – en amerikansk musikal från 1957
 West Side Story (musikalbum) – ett musikalbum från 2010 av Lina Nyberg
 West Side Story (film, 1961) – en amerikansk film från 1961 i regi av Robert Wise och Jerome Robbins
 West Side Story (film, 2021) – en amerikansk film från 2021 i regi av Steven Spielberg